SPF kan syfta på:

Styrelsen för psykologiskt försvar
Sender Policy Framework
solskyddsfaktor (av engelskans Sun Protection Factor)
Svenska Pantbanksföreningen
Svenska Pedodontiföreningen
Svensk Pilotförening
SPF Seniorerna
Sveriges Pomologiska Förening
IATA:s kod för Black Hills-Clyde Ice Field-flygplatsen utanför Spearfish, South Dakota
, den franska benämningen på de federala ministerierna i Belgien